Sezon 1964 był 34. edycją rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
26 goli – Arto Tolsa (KTP Kotka)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1964 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii
1964 w Finlandii